Stoitzner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Stoitzner (1884–1951), österreichischer Maler und Grafiker
 Josef Stoitzner-Millinger (1911 Wien – 1982), auch genannt Josef Stoitzner, österreichischer Maler
 Karl Stoitzner (1834–1878), österreichischer Botaniker und Lehrer 
 Karl Siegfried Stoitzner (1866–1963), österreichischer Maler
 Konstantin Stoitzner (1863–1933), österreichischer Maler
 Siegfried Stoitzner (1892–1976), österreichischer Maler
 Walter Gottfried Stoitzner (1889–1921), österreichischer Maler